Ausztria
Pfaffenhofen, település Tirol tartományban

 Németország
Pfaffenhofen, település Württemberg tartományban